bł. Florentyn Asensio Barroso (1877–1936) – hiszpański teolog, biskup Barbastro, męczennik
 bł. Florentyn Felipe Naya (1856–1936) – hiszpański brat zakonny z zakonu pijarów, męczennik

Zobacz też Święty Florentyn (27 września) – męczennik burgundzki